Finstergraben ist ein Gewässername:

 Finstergraben (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs zwischen dessen Rauschermühle und Niederkirchen, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Finstergraben (Radenbach) oder Meiersseif, rechter Zufluss des Radenbachs in Fischbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Finstergraben (Röthenbach), rechter Zufluss des Röthenbachs bei Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Finstergraben (Warme Steinbach), rechter Zufluss der Warmen Steinbach nach Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Finsterbach